INNO, chaîne de grands magasins belge anciennement appelée Galleria Inno.
 Inno, filiale des supermarchés français Monoprix.

Voir aussi
 Inno e Marcia Pontificale, hymne national du Vatican.
 Inno Nazionale della Repubblica, hymne national de Saint-Marin.
 Inno al Re, hymne national du royaume des Deux-Siciles.